Stati Uniti d'America
 Brook Park – città della Contea di Pine, Minnesota
 Brook Park – città della Contea di Cuyahoga, Ohio